Mat (pel·lícula), pel·lícula soviètica del 1926 filmada pel director rus Vsèvolod Pudovkin, basada en la novel·la homònima
 MAT o alta tensió
 Riu Mat
 Escac i mat, posició als escacs on a un dels reis se li fa escac i no té cap moviment legal per fer